El término transahariano puede referirse a todo aquello que cruza o tiene lugar a lo largo del Sáhara, como:
 Ferrocarril transahariano, un antiguo proyecto del imperio colonial francés de transporte por ferrocarril;
 Comercio transahariano, el comercio a través del Sáhara entre los países mediterráneos y el África subsahariana;
 Carretera Transahariana, carretera que cruza el Sáhara de norte a sur;
 Trata transahariana, trata negrera a través del Sáhara y uno de los componentes de la trata árabe;
 Gasoducto transahariano, que unirá Nigeria con Argelia;

Sáhara